Mr. Bean može značiti:
Mr. Bean - serija
Mr. Bean (lik) - lik
Mr. Bean (franšiza) - filmska franšiza
Bean: Film vrhunske katastrofe (1997.) - prvi film
Mr. Bean na praznicima (2007.) - drugi film